Sabottka ist der Familienname folgender Personen:

 Scumeck Sabottka (* 1962), deutscher Konzert- und Tourneeveranstalter
 Thomas Sabottka (* 1968), deutscher Autor